Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Kjell Johansson 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (campione)
 Patrick Proisy (primo turno)

 François Jauffret (secondo turno)
 Ismail El Shafei (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1978